Abstauber steht für:

 Der Abstauber, Spielfilm von Robert Ellis Miller (1980)
 Die Abstauber, Spielfilm von Wolfgang Murnberger (2011)
 Arbeitsgerät im Haushalt, siehe Staubwedel